Titus Statilius Taurus è il nome di alcuni personaggi della storia romana:

 Tito Statilio Tauro politico romano che visse tra il 60 e il 10 a.C.;
 Tito Statilio Tauro (console 11), politico e senatore romano;
 Tito Statilio Sisenna Tauro (meglio noto come Sisenna Statilio Tauro), politico romano, console nel 16 d.C.
 Tito Statilio Tauro (console 44) († 53), politico e senatore romano;
 Tito Statilio Tauro Corvino, politico, senatore e console romano del 45 d.C.;